Otto unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Ranger:

 – sloop of war da 18 cannoni, varato nel 1777, catturato dai britannici nel 1780 e rinominato HMS Halifax, radiato nel 1781
 – scuna varato nel 1814 e radiato nel 1816
 – brigantino da 14 cannoni, varato nel 1814 per operare nel Lago Ontario e radiato nel 1821
 – cannoniera varata nel 1876, rinominata USS Rockport nel 1917 e radiata nel 1940
 – pattugliatore varato nel 1917 e radiato nel 1931
 – dragamine varato nel 1918 e radiato nel 1919
 – portaerei varata nel 1933 e radiata nel 1947
 – portaerei della classe Forrestal, varata nel 1957 e radiata nel 1993